Municipio de Bradley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bradley (condado de Ouachita, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ouachita.
 Municipio de Bradley (condado de Van Buren, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Bradley (condado de Jackson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jackson.